

Geografia
 Hoyos – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone
 Alexander Hoyos – politico austriaco
 Ángel Guillermo Hoyos – ex calciatore argentino
 Carlos Hoyos – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano
 Cristina Hoyos – ballerina, coreografa e attrice spagnola
 Darío Castrillón Hoyos – cardinale e arcivescovo cattolico colombiano
 David Bustamante Hoyos – cantante spagnolo
 Lucas Hoyos – calciatore argentino
 Mariano de Jesús Euse Hoyos – presbitero colombiano
 Michael Hoyos – calciatore argentino
 Miguel Hoyos – calciatore boliviano
 Ricardo Hoyos – attore canadese
 Rodolfo Hoyos Jr. – attore e scenografo messicano naturalizzato cubano
 Santiago Hoyos – calciatore argentino
 Terri Hoyos – attrice cubana naturalizzata statunitense